Reid se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Amanda Reid
 Chris A.M. Reid
 Derek Agutter Reid
 David G. Reid
 Eleanor M. Reid
 Fiona A. Reid
 James Reid